Дантес, Владимир (настоящее имя: Владимир Игоревич Гудков; род. 1988) — украинский певец, телеведущий, радиоведущий.
 Дантес, Жорж Шарль (Georges Charles de Heeckeren d’Anthès; 1812—1895) — французский монархист, офицер-кавалергард, известен, как человек, смертельно ранивший на дуэли А. С. Пушкина.

Вымышленные однофамильцы:
 Эдмон Дантес (Edmond Dantès), позднее предстаёт как граф Монте-Кристо — главный герой романа «Граф Монте-Кристо» Дюма-отца.